Erastvere ist:

 ein Dorf in der estnischen Gemeinde Kanepi
 ein See in Estland, siehe Erastvere-See